Ge або GE (англ. абревіатура):

Країни та регіони 
 Женева (кантон) — західний кантон Швейцарії
 Екваторіальна Гвінея — абревіатура на французькою та іспанською
 Грузія, ISO код країни
 .ge — код країни в інтернеті — домен верхнього рівня (для Грузії)
 Німеччина — застарілий код країни НАТО
 Острови Гілберта і Елліс — колишній код ISO країни
 Провінція Генуя — ISO 3166-2: IT код, провінції Італії

Компанії 
 General Electric — американська багатогалузева корпорація, найбільший у світі виробник багатьох видів техніки, включаючи локомотиви, енергетичні установки, газові турбіни, авіаційні двигуни, медичне обладнання, виготовляє також освітлювальну техніку, пластмаси та герметики

Наука і техніка 
 Ge (метелик) — рід метеликів
 Генна інженерія — пряме маніпулювання генами організму
 Германій (Ge) — хімічний елемент
 Гігантська еліптична галактика — конкретний вид еліптичної галактики
 Гангліонарний горбик — тимчасова структура в мозку, який розвивається
 Геном еквіваленти
 Gigabit Ethernet — мережеві технології
 Gate equivalent (GE) — одиниця вимірювання, що дозволяє визначити виробничо-технологічні фактори складності інтегральних схем (електроніка)
 Google Earth — комп'ютерне програмне забезпечення для перегляду супутникових знімків Землі
 Grid Engine — програмне забезпечення з відкритим вихідним кодом пакетного обслуговування системи для високопродуктивних обчислювальних кластерів
 Granado Espada: Виклик Долі — масова багатокористувальна онлайн-гра з Кореї
 , «Більше або дорівнює» — нерівність, оператор використовується в деяких мовах програмування